Decini su podgrupa alkina, koja se sastoji od nekoliko izomernih jedinjenje sa formulom C10H18.

Linearni članovi su:
 1-Decin
 2-Decin
 3-Decin
 4-Decin
 5-Decin

Алкини